SIHP ist die Abkürzung für

 Société Internationale de l'Histoire de la Pharmacie, Société Internationale d'Histoire de la Pharmacie, Sociedad Internacional para la Historia de la Farmacía und Societas Internationalis Pharmaciae Historiae, siehe Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie
 Standardinstandhaltungsprogramm, siehe Continuing Airworthiness Management Organisation

Abkürzung